Polska Liga Koszykówki sezon 2008/2009 - najwyższa klasa rozgrywkowa w męskiej koszykówce w Polsce

Zespoły (14) 
zespoły, które w sezonie 2007/2008 grały w play-off
 Anwil Włocławek
 AZS Koszalin
 PGE Turów Zgorzelec
 Kotwica Kołobrzeg
 Asseco Prokom Sopot - Obecny Mistrz Polski
 Stal Ostrów Wielkopolski
zespoły, które odpadły w pre play-off
 Bank BPS Basket Kwidzyn
 Energa Czarni Słupsk
 Górnik Wałbrzych
 Polonia Warszawa
zespoły, które awansowały z I ligi
 Sportino Inowrocław - beniaminek
 Znicz Jarosław - beniaminek
zespoły, które za 300 tysięcy złotych wykupiły dziką kartę
 Polpharma Starogard Gdański
 PBG Basket Poznań

Runda zasadnicza 
Kolejka I

25.09.2008 17:00 Czarni Słupsk : PBG Basket Poznań 77-73 (TV)

26.09.2008 18:00 PGE Turów Zgorzelec : AZS Koszalin 88-61 (TV)

27.09.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot : Basket Kwidzyn 75-60 
 
27.09.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Anwil Włocławek 96-94 
     
27.09.2008 18:00 Polpharma Starogard : Polonia Warszawa 95-85
 
27.09.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Górnik Wałbrzych 87-80

Kolejka II

01.10.2008 17:15 Górnik Wałbrzych : Kotwica Kołobrzeg 73-83 (TV)

01.10.2008 18:00 Anwil Włocławek : Sportino Inowrocław 80-51 (TV)
           
01.10.2008 18:00 Basket Kwidzyn : Czarni Słupsk 73-86

01.10.2008 18:00 Polonia Warszawa : Sokołów Znicz Jarosław 88-59 
 
01.10.2008 18:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : AZS Koszalin 83-74 
           
01.10.2008 19:30 PBG Basket Poznań : PGE Turów Zgorzelec 64-70

Kolejka III

04.10.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot : Sportino Inowrocław 80-52

04.10.2008 17:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : PBG Basket Poznań 85-69

04.10.2008 18:00 Polpharma Starogard : AZS Koszalin 77-54 (TV)

04.10.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Polonia Warszawa 69-57

04.10.2008 18:30 PGE Turów Zgorzelec : Basket Kwidzyn 92-71 
 
05.10.2008 16:00 Górnik Wałbrzych : Anwil Włocławek 73-79

Kolejka IV

08.10.2008 17:15 Asseco Prokom Sopot : Czarni Słupsk 75-60 (TV)

08.10.2008 18:00 Basket Kwidzyn : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 85-78

08.10.2008 18;00 Sportino Inowrocław : Górnik Wałbrzych 74-70

08.10.2008 18:00 Polonia Warszawa : Anwil Włocławek 89-87

08.10.2008 18:00 AZS Koszalin : Sokołów Znicz Jarosław 84-85

08.10.2008 18:00 PBG Basket Poznań : Polpharma Starogard 82-97

Kolejka V

11.10.2008 13:30 PGE Turów Zgorzelec : Asseco Prokom Sopot 80-59 (TV)

11.10.2008 17:00 PBG Basket Poznań : Sokołów Znicz Jarosław 96-68

11.10.2008 18:00 Polpharma Starogard : Basket Kwidzyn 81-75

11.10.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : AZS Koszalin 61-73 
 
12.10.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : Polonia Warszawa 64-65

12.10.2008 18:00 Czarni Słupsk : Sportino Inowrocław 87-91

Kolejka VI

18.10.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 90-86

18.10.2008 18:00 Sportino Inowrocław : Polonia Warszawa 66-76

18.10.2008 18:00 AZS Koszalin : Anwil Włocławek 79-64

18.10.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : PBG Basket Poznań 85-82

18.10.2008 18:00 Basket Kwidzyn : Sokołów Znicz Jarosław 83-87

18.10.2008 20:10 Czarni Słupsk : PGE Turów Zgorzelec 86-81 (TV)

Kolejka VII

25.10.2008 17:00 Anwil Włocławek : PBG Basket Poznań 93-64 (TV)

25.10.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : AZS Koszalin 101-83

25.10.2008 17:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Czarni Słupsk 73-85

25.10.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Basket Kwidzyn 75-69

25.10.2008 18:00 Polpharma Starogard : Asseco Prokom Sopot 80-81

25.10.2008 18:30 PGE Turów Zgorzelec : Sportino Inowrocław 94-53

Kolejka VIII

29.10.2008 17:15 AZS Koszalin : Polonia Warszawa 105-69 (TV)

29.10.2008 18:00 PBG Basket Poznań : Górnik Wałbrzych 75-56

30.10.2008 18:15 Czarni Słupsk : Polpharma Starogard 67-77

31.10.2008 18:15 Basket Kwidzyn : Anwil Włocławek 73-99

02.11.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot : Sokołów Znicz Jarosław 98-69

02.11.2008 18:40 PGE Turów Zgorzelec : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 112-78 (TV)

Kolejka IX

07.11.2008 18:00 Polpharma Starogard : PGE Turów Zgorzelec 84-64

07.11.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Czarni Słupsk 57-87

07.11.2008 18:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Sportino Inowrocław 79-86

08.11.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : Basket Kwidzyn 76-67

08.11.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Asseco Prokom Sopot 84-89

08.11.2008 19:00 Polonia Warszawa : PBG Basket Poznań 91-88 (TV)

Kolejka X

11.11.2008 15:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Polpharma Starogard 96-86 (TV)

11.11.2008 18:00 Czarni Słupsk : Kotwica Kołobrzeg 66-62

11.11.2008 18:00 Sportino Inowrocław : AZS Koszalin 64-66
  
11.11.2008 18:30 PGE Turów Zgorzelec : Sokołów Znicz Jarosław 113-90

13.11.2008 18:00 Basket Kwidzyn : Polonia Warszawa 78-94

30.12.2008 20:15 Asseco Prokom Sopot : Anwil Włocławek 68-65 (TV)

Kolejka XI

15.11.2008 18:00 Polpharma Starogard : Sportino Inowrocław 83-66

15.11.2008 18:00 AZS Koszalin : PBG Basket Poznań 84-76

15.11.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 72-77

15.11.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : PGE Turów Zgorzelec 71-73

16.11.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : Asseco Prokom Sopot 74-71

16.11.2008 18:40 Anwil Włocławek : Czarni Słupsk 84-67 (TV)

Kolejka XII

19.11.2008 18:00 Sportino Inowrocław : PBG Basket Poznań 74-63

19.11.2008 18:00 Basket Kwidzyn : AZS Koszalin 84-95

19.11.2008 18:00 Polpharma Starogard : Sokołów Znicz Jarosław 91-65

19.11.2008 18:00 Asseco Prokom Sopot : Polonia Warszawa 64-72

19.11.2008 18:15 Czarni Słupsk : Górnik Wałbrzych 96-60

19.11.2008 18:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Kotwica Kołobrzeg 86-94

20.11.2008 19:30 PGE Turów Zgorzelec : Anwil Włocławek 72-75 (TV)

Kolejka XIII

22.11.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : PGE Turów Zgorzelec 65-75

22.11.2008 18:00 Polonia Warszawa : Czarni Słupsk 100-95

22.11.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Sportino Inowrocław 68-76

22.11.2008 18:00 PBG Basket Poznań : Basket Kwidzyn 70-84

22.11.2008 18:00 Polpharma Starogard : Kotwica Kołobrzeg 91-68 (TV)

23.11.2008 18:35 Anwil Włocławek : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 75-89 (TV)

Kolejka XIV

28.11.2008 18:30 PGE Turów Zgorzelec : Polonia Warszawa 82-65

29.11.2008 17:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Górnik Wałbrzych 82-51
 
29.11.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Kotwica Kołobrzeg 72-94

30.11.2008 18:30 Sportino Inowrocław : Basket Kwidzyn 60-71 (TV)

30.11.2008 18:40 Asseco Prokom Sopot : AZS Koszalin 94-73 (TV)

01.12.2008 18:00 Polpharma Starogard : Anwil Włocławek 59-71 (TV)

Kolejka XV

06.12.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : Polpharma Starogard 74-85

06.12.2008 18:00 AZS Koszalin : Czarni Słupsk 86-73

06.12.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Sportino Inowrocław 73-53

07.12.2008 18:00 Anwil Włocławek : Sokołów Znicz Jarosław 97-76

07.12.2008 18:00 Polonia Warszawa : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 81-75

07.12.2008 18:40 PBG Basket Poznań : Asseco Prokom Sopot 79-87 (TV)

Kolejka XVI

13.12.2008 17:00 Górnik Wałbrzych : Sokołów Znicz Jarosław 103-81

13.12.2008 18:00 PBG Basket Poznań : Czarni Słupsk 67-65

13.12.2008 20:30 AZS Koszalin : PGE Turów Zgorzelec 70-68

14.12.2008 18:40 Polonia Warszawa : Polpharma Starogard 77-87 (TV)

14.12.2008 18:40 Anwil Włocławek : Kotwica Kołobrzeg 80-93 (TV)

18.02.2009 18:00 Basket Kwidzyn : Asseco Prokom Sopot 74-73 (TV)

Kolejka XVII

19.12.2008 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Górnik Wałbrzych 91-77

19.12.2008 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Polonia Warszawa 74-75

20.12.2008 17:00 Sportino Inowrocław : Anwil Włocławek 62-67 (TV)

21.12.2008 18:00 Czarni Słupsk : Basket Kwidzyn 72-81

21.12.2008 18:00 AZS Koszalin : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 90-82

22.12.2008 18:30 PGE Turów Zgorzelec : PBG Basket Poznań 64-72 (TV)

Kolejka XVIII

02.12.2008 19:00 Polonia Warszawa : Kotwica Kołobrzeg 82-84

17.12.2008 18:00 AZS Koszalin : Polpharma Starogard 88-76

23.12.2008 18:00 Anwil Włocławek : Górnik Wałbrzych 77-60

27.12.2008 18:00 Sportino Inowrocław : Asseco Prokom Sopot 95-99

28.12.2008 18:00 PBG Basket Poznań : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 90-79

28.12.2008 18:40 Basket Kwidzyn : PGE Turów Zgorzelec 74-71 (TV)

Kolejka XIX

03.01.2009 17:00 Polpharma Starogard : PBG Basket Poznań 79-74

03.01.2009 17:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Basket Kwidzyn 67-75

03.01.2009 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : AZS Koszalin 94-87

04.01.2009 17:00 Górnik Wałbrzych : Sportino Inowrocław 54-65

04.01.2009 18:40 Anwil Włocławek : Polonia Warszawa 83-69 (TV)

14.03.2009 18:00 Czarni Słupsk : Asseco Prokom Sopot 76-58

Kolejka XX

09.01.2009 18:30 Polonia Warszawa ; Górnik Wałbrzych 76-70

10.01.2009 18:00 Sportino Inowrocław : Czarni Słupsk 78-86

10.01.2009 18:00 Basket Kwidzyn : Polpharma Starogard 88-96

10.01.2009 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : PBG Basket Poznań 80-74

10.01.2009 19:15 Asseco Prokom Sopot : PGE Turów Zgorzelec 77-65 (TV)

11.01.2009 18:40 AZS Koszalin : Kotwica Kołobrzeg 80-86 (TV)

Kolejka XXI

17.01.2009 18:00 Polonia Warszawa : Sportino Inowrocław 77-76

17.01.2009 18:00 PGE Turów Zgorzelec : Czarni Słupsk 92-81

17.01.2009 18:00 PBG Basket Poznań : Kotwica Kołobrzeg 77-81

17.01.2009 19:30 Sokołów Znicz Jarosław : Basket Kwidzyn 85-79 (TV)

18.01.2009 18:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Asseco Prokom Sopot 86-84

18.01.2009 18:30 Anwil Włocławek : AZS Koszalin 114-81 (TV)

Kolejka XXII

20.01.2009 18:00 Sportino Inowrocław : PGE Turów Zgorzelec 82-78 (TV)

21.01.2009 18:00 Basket Kwidzyn : Kotwica Kołobrzeg 91-73

21.01.2009 18:15 Czarni Słupsk : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 90-75

21.01.2009 19:30 Asseco Prokom Sopot : Polpharma Starogard 94-79

21.01.2009 19:30 PBG Basket Poznań : Anwil Włocławek 84-101

29.01.2009 18:00 AZS Koszalin : Górnik Wałbrzych 88-85

Kolejka XXIII

24.01.2009 17:00 Górnik Wałbrzych : PBG Basket Poznań 78-73

25.01.2009 18:00 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : PGE Turów Zgorzelec 72-55

25.01.2009 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Asseco Prokom Sopot 84-90

25.01.2009 18:30 Polonia Warszawa : AZS Koszalin 71-92 (TV)

25.01.2009 18:30 Anwil Włocławek : Basket Kwidzyn 79-81 (TV)

26.01.2009 17:30 Polpharma Starogard : Czarni Słupsk 95-82 (TV)

Kolejka XXIV

31.01.2009 16:30 PBG Basket Poznań : Polonia Warszawa 96-87 (TV)

31.01.2009 18:00 Czarni Słupsk : Sokołów Znicz Jarosław 107-95

31.01.2009 18:00 Basket Kwidzyn : Górnik Wałbrzych 113-70

01.02.2009 18:00 Asseco Prokom Sopot : Kotwica Kołobrzeg 102-101 (TV)

01.02.2009 18:30 Sportino Inowrocław : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 77-72 (TV)

24.02.2009 19:00 PGE Turów Zgorzelec : Polpharma Starogard 97-55 (TV)

Kolejka XXV

07.02.2009 17:00 Polpharma Starogard : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 91-96

07.02.2009 18:00 Polonia Warszawa : Basket Kwidzyn 85-82

07.02.2009 18:00 AZS Koszalin : Sportino Inowrocław 97-69

07.02.2009 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : PGE Turów Zgorzelec 76-87

07.02.2009 18:15 Kotwica Kołobrzeg : Czarni Słupsk 62-64 (TV)

08.02.2009 18:40 Anwil Włocławek : Asseco Prokom Sopot 95-91 (TV)

Kolejka XXVI

13.02.2009 19:00 PGE Turów Zgorzelec : Kotwica Kołobrzeg 83-72 (TV)

13.02.2009 19:00 Asseco Prokom Sopot : Górnik Wałbrzych 109-77

14.02.2009 18:00 Sportino Inowrocław : Polpharma Starogard 74-76

14.02.2009 18:00 PBG Basket Poznań : AZS Koszalin 104-85

15.02.2009 17:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Sokołów Znicz Jarosław 78-86

15.02.2009 18:40 Czarni Słupsk : Anwil Włocławek 78-66 (TV)

Kolejka XXVII

20.02.2009 18:00 Sokołów Znicz Jarosław : Polpharma Starogard 116-100

21.02.2009 17:00 Górnik Wałbrzych : Czarni Słupsk 73-89

21.02.2009 18:00 PBG Basket Poznań : Sportino Inowrocław 96-91

21.02.2009 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 84-70

21.02.2009 18:00 Polonia Warszawa : Asseco Prokom Sopot 65-81

22.02.2009 18:00 AZS Koszalin : Basket Kwidzyn 85-77

22.02.2009 18:40 Anwil Włocławek : PGE Turów Zgorzelec 69-81 (TV)

Kolejka XXVIII

07.03.2009 17:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Anwil Włocławek 77-93

07.03.2009 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Polpharma Starogard 87-75

07.03.2009 18:00 Sportino Inowrocław : Sokołów Znicz Jarosław 79-68

07.03.2009 18:30 PGE Turów Zgorzelec : Górnik Wałbrzych 116-73 (TV)

08.03.2009 18:00 Basket Kwidzyn : PBG Basket Poznań 72-80

09.03.2009 18:30 Czarni Słupsk : Polonia Warszawa 74-66

Kolejka XXIX

08.03.2009 18:00 AZS Koszalin : Asseco Prokom Sopot 87-93

14.03.2009 16:00 Anwil Włocławek : Polpharma Starogard 86-71 (TV)

14.03.2009 17:00 Górnik Wałbrzych : Atlas Stal Ostrów Wlkp. 79-126

14.03.2009 18:00 Kotwica Kołobrzeg : Sokołów Znicz Jarosław 106-72

14.03.2009 18:00 Polonia Warszawa : PGE Turów Zgorzelec 64-69

15.03.2009 18:00 Basket Kwidzyn : Sportino Inowrocław 62-80

Kolejka XXX

18.03.2009 17:30 Polpharma Starogard : Górnik Wałbrzych 99-80

18.03.2009 17:30 Czarni Słupsk : AZS Koszalin 84-81 (TV)

18.03.2009 17:30 Sportino Inowrocław : Kotwica Kołobrzeg 51-75

18.03.2009 17:30 Asseco Prokom Sopot : PBG Basket Poznań 91-84

18.03.2009 17:30 Atlas Stal Ostrów Wlkp. : Polonia Warszawa 80-71

18.03.2009 17:30 Sokołów Znicz Jarosław : Anwil Włocławek 79-89

PrePlay-off

5. Polpharma Starogard Gdański - 12. PBG Basket Poznań 2:0 
21 marca 2009

24 marca 2009

6. Energa Czarni Słupsk - 11. Bank BPS Basket Kwidzyn 2:1 
21 marca 2009

24 marca 2009

27 marca 2009

7. AZS Koszalin - 10. Sportino Inowrocław 2:0 
21 marca 2009

24 marca 2009

8. Polonia Gaz Ziemny Warszawa - 9. Atlas Stal Ostrów Wielkopolski 0:2 
21 marca 2009

24 marca 2009

Play-off

Ćwierćfinał

1. Asseco Prokom Sopot - 9. Atlas Stal Ostrów Wielkopolski 3:2 
3 kwietnia 2009

4 kwietnia 2009

8 kwietnia 2009

9 kwietnia 2009

15 kwietnia 2009 (TV)

2. PGE Turów Zgorzelec - 7. AZS Koszalin 3:0 
3 kwietnia 2009

4 kwietnia 2009

8 kwietnia 2009 (TV)

3. Kotwica Kołobrzeg - 6. Energa Czarni Słupsk 1:3 
2 kwietnia 2009

3 kwietnia 2009 (TV)

8 kwietnia 2009

9 kwietnia 2009 (TV)

4. Anwil Włocławek - 5. Polpharma Starogard Gdański  3:1 
3 kwietnia 2009

4 kwietnia 2009 (TV)

8 kwietnia 2009

9 kwietnia 2009

Półfinał

1. Asseco Prokom Sopot  - 4. Anwil Włocławek  4:2 
20 kwietnia 2009 (TV)

22 kwietnia 2009 (TV)

25 kwietnia 2009 (TV)

27 kwietnia 2009 (TV)

30 kwietnia 2009 (TV)

3 maja 2009 (TV)

2. PGE Turów Zgorzelec  - 6. Energa Czarni Słupsk  4:2 
19 kwietnia 2009 (TV)

21 kwietnia 2009 (TV)

24 kwietnia 2009 (TV)

26 kwietnia 2009 (TV)

29 kwietnia 2009 (TV)

2 maja 2009 (TV)

O 3 miejsce

4. Anwil Włocławek - 6. Energa Czarni Słupsk  2:1 
9 maja 2009

13 maja 2009

16 maja 2009 (TV)

Finał

1. Asseco Prokom Sopot - 2. PGE Turów Zgorzelec  4:1 
10 maja 2009 (TV)

12 maja 2009 (TV)

15 maja 2009 (TV)

17 maja 2009 (TV)

20 maja 2009 (TV)

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały drużyny Polonii 2011 Warszawa i Stali Stalowa Wola.

Zobacz też 
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2008/2009

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiej Ligi Koszykówki

Polska Liga Koszykówki
2008 w koszykówce
2009 w koszykówce
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie